

Населені пункти та їхні частини
 Тшенсач — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшенсач — село в гміні Реваль Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Тшенсач — село в гміні Пелчице Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшенсач — лісова осада в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки